«Fallen» puede referirse a:

Literatura 
 Oscuros 2009, libro escrito por Lauren Kate en inglés Fallen.

Cine y televisión 
 (The) Fallen (-), personaje de Transformers.
 Fallen (1998), película de Gregory Hoblit.
 Fallen (Caído) (2003), episodio (T7E1) de Stargate SG-1.
 Fallen (2006), película de Barbara Albert.
 Fallen (2012), película inédita.
 The Fallen (2015), episodio de la serie de televisión estadounidense Arrow.
 Fallen (2016), película basada en la saga de Lauren Kate.

Música 
 Fallen (2003), álbum de Evanescence.
 Fallen (2003), álbum de For My Pain.
 Fallen (2011), álbum de Burzum.
 Fallen (2015), álbum de Stryper.